Die Abkürzung EDP steht für:

 Eastern Daily Press, eine englische Zeitung
 Einsatzdokumentations-Programm
 Einzelhandelsdienstleistungs-Portal Portal für Einzelhändler o. Informationsquelle Jener
 englisch: electronic data processing, zu Deutsch: Elektronische Datenverarbeitung
 Elektronik Demokrasi Partisi, türkische Partei
 Electronic Dream Plant
 Energias de Portugal, portugiesischer Energieversorger
 Eşitlik ve Demokrasi Partisi in der Türkei
 Ethylendiaminpyrocatechol, eine Chemikalie, die Silizium (Si) anisotrop ätzt
 Europäische Demokratische Partei
 European Digital Press Association, Vereinigung der europäischen digitalen Presse
 Event-driven programming, Programmierparadigma  
 Exposure- und Dialogprogramme, Verein in Bonn
 Excessive Deficit Procedure, Defizitverfahren der EU
 Forschungsnetzwerk‚ Externe Demokratisierungspolitik (EDP), External Democracy Promotion

EdP (seltener/französisch: edp bzw. EDP) ist die Abkürzung für:

 Eau de Parfum, eine Verdünnungsklasse von Parfümen

ÉdP ist die Abkürzung für:
 Études de papyrologie, papyrologische Zeitschrift

eDP ist die Abkürzung für:
 embedded DisplayPort, Standard für die Ansteuerung von LCD-Panels insbesondere in Notebooks

EDP